Czerwony album – album Abradaba z 2004 r.
 Niemen – album Czesława Niemena z 1971 r., nazywany Czerwonym albumem
 Album zespołu Coma wydany w 2011 r., nazywany Czerwonym albumem